Wilhelm Balmer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Balmer (Maler, 1837) (1837–1907), Schweizer Dekorationsmaler, Zeichenlehrer und Maler
 Wilhelm Balmer (Maler, 1865) (1865–1922), Schweizer Maler
 Wilhelm Friedrich Balmer (1872–1943), Schweizer Zeichner, Illustrator, Zeichenlehrer, Autor und Keramiker